Em arquitetura de computadores, barramento é um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos, como a CPU, a memória e outros periféricos.

São as linhas de transmissão que transmitem as informações entre o processador, memória e demais periféricos do computador. Todos os componentes conectados a um sistema tem barramentos específicos.

Funções 
Existem três funções distintas nos barramentos:
 comunicação de dados: função de transporte dos dados. Tipo bidirecional;
 comunicação de endereços: função de indicar endereço de memória dos dados que o processador deve retirar ou enviar. Tipo unidirecional;
 comunicação de controle: função que controla as ações dos barramentos anteriores. Controla solicitações e confirmações. Tipo bidirecional.

Barramentos de entrada e saída 
 Alguns formatos de barramentos de entrada e saída são bem conhecidos, como o USB, PS/2, VESA entre outros. Esse tipo de barramento é do tipo que podemos adicionar a nossa placa mãe como os mouses e teclados.
 Barramento frontal

Outros 
Em Rede de computadores, barramento é também uma Topologia de Rede, que se baseia na conexão de dispositivos por meio de um único cabo que vai de uma ponta da rede à outra. Assim os dados fluem ao longo de toda extensão do cabo até o seu destino final.

Ligações externas 
 ATA, SATA, barramentos e afins

 
Normas de computadores